Seksnationersmesterskabet, kendt som Rugby Union Six Nations Championship af sponsorhensyn, er en årlig international turnering i rugby union mellem England, Frankrig, Irland, Italien, Skotland og Wales. Den hed Femnationersmesterskabet mellem 1910 og 1999. Før det (fra 1883) var det en turnering for landsholdene fra de britiske øer. I 2000 kom Italien med. 

Alle hold spiller mod hinanden én gang hvert år, med hjemmebane hvertandet år. Man får to point for sejr, et point for uafgjort og nul point for et tab. Hvis man vinder alle fem kampe i en turnering kaldes det grand slam. Hvis et af holdene fra de britiske øer vinder over de tre andre, vinder det Trippelkronen. Vinderen af kampen mellem England og Skotland vinder også Calcutta Cup, mens vinderen af kampen mellem England og Irland får Millenniumtrofæet.

Irland vandt turneringen i 2009. Dette var Irlands første sejr siden 1985 og deres første grand slam siden 1948.

Arenaer 
Seksnationersturneringen bliver spillet på følgende arenaer:
England: Twickenham, London
Frankrig: Stade de France, Saint-Denis (nær Paris)
Irland: Lansdowne Road, Dublin
Italien: Stadio Flaminio, Roma
Skotland: Murrayfield, Edinburgh
Wales: Millennium Stadium, Cardiff

Vindere

Noter 

Rugby
Etableret i 1883